Сибари — многозначное слово.

 Сибари — город в Италии.
 Сибари () — техника связывания в Японии.

Похожие термины 
 Сибарис — древнегреческая колония.
 Сибарит — человек, любящий роскошь и удовольствия.